Nowostrojewo () ist ein russischer Ortsname
 in der Oblast Kaliningrad:
 Nowostrojewo (Kaliningrad, Osjorsk), Siedlung im Rajon Osjorsk (Trempen, Kreis Darkehmen (Angerapp)/Ostpreußen)
 Nowostrojewo (Kaliningrad, Prawdinsk), Siedlung im Rajon Prawdinsk (zu Gerdauen, Kreis Gerdauen/Ostpreußen)